Dzegam kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Dzegamchay, vattendrag, 
 Dzagam, ort, Sjämkir, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar